A Vida Escrachada de Joana Martini e Baby Stompanatto é uma peça teatral brasileira, escrita nos anos 70 por Bráulio Pedroso.

Contou com a atriz Marília Pêra no papel da vedete "Joana Martini" e com o galã Hélio Souto no papel de "Baby Stompanatto", e que eram personagens muito populares da telenovela Super Plá, de autoria do mesmo Bráulio Pedroso. Após o término da telenovela, Bráulio Pedroso escreveu a peça, e os personagens foram interpretados pelos mesmos atores da telenovela.

"Joana Martini" era uma personagem muito engraçada, que lembrava a atriz estadunidense Joan Crawford.

Vida